Hot rod – autovetture pesantemente modificate
Hot Rod – videogioco del 1988
Hot Rod Magazine – rivista mensile statunitense riguardante le hot rod
Hot Rod Condoms – marca di preservativi statunitensi

Persone
Hot Rod –  wrestler e attore canadese
"Hot Rod" Hundley – ex cestista statunitense
Hot Rod Williams – cestista dell'NBA

Film
Hot Rod – film del 1950 di Lewis D. Collins
Hot Rod – film del 1979 di George Armitage
Hot Rod - Uno svitato in moto – film del 2007 di Akiva Schaffer